Helmut Grill (* 29. April 1965 in Seekirchen, Land Salzburg) ist ein österreichischer Künstler.

Leben 
Helmut Grill wuchs als Sohn eines Postbeamten und einer Kunsthandwerkerin in Seekirchen auf, besuchte dort die Volksschule und anschließend ein Bundesrealgymnasium in Salzburg. 1984 beendete er eine dreijährige Ausbildung zum Großhandelskaufmann und war anschließend in der Werbebranche tätig. Währenddessen absolvierte er eine Ausbildung zum Reprofotografen und zum Lithografen und arbeitete als Fotomanipulator und Scanner-Operator. Dadurch entwickelte er ein besonderes Interesse für die Fotomanipulation und lernte das Handwerk auf Hell-Chromacom-Bilddatenverarbeitungssystemen.

Nachdem er eine Reise nach Indien unternommen hatte, beschloss er, seine Tätigkeit in der Werbebranche aufzugeben, um sich hauptberuflich der Kunst zu widmen, und übersiedelte nach Salzburg. Mit dem Aufkommen von Photoshop ergaben sich neue Möglichkeiten für seine Arbeitsweise. In den Jahren 1996 und 1997 reiste er nach New York City und London und ließ sich 1997 in Wien nieder, wo er seither als freier Künstler arbeitet.

Er hat seine Arbeiten in zahlreichen internationalen Einzel- und Gruppenausstellungen sowie bei Festivals und Kunstmessen gezeigt. Grill lebt in Wien und hat einen Sohn.

Werk 

Grills Werk umfasst Skulpturen, Installationen, Online-Projekte, sowie und vor allem fotografische Arbeiten, von denen letztere ausschließlich in zusammenhängenden Serien entstehen. Dabei vereint er die unterschiedlichsten Fundstücke und Objekte zu neuen Bilderwelten. Durch digitale Veränderung erschafft Grill mit dem Eingreifen in den Bildgenerierungsprozess Fototableaus, die stören, provozieren und unsere Verbundenheit mit der Bilderwunschwelt in Frage stellen sollen. In seinen Photomontagen experimentiert, konstruiert und manipuliert er mit verschiedensten Materialien und erschafft dabei paradoxe, neue Realitäten. Diese Kunstwelten sollen irritieren und als Spiegel einer oft zerstörerischen sowie marken- und mediendominierten Gesellschaft dienen.

Ausstellungen (Auswahl)

Einzelausstellungen 
 1999: Galerie der Stadt Salzburg im Museumspavillon
 2002: Galerie Eboran, Salzburg
 2009: FAF Fotoartfestival, Bielsko/Biala
 2011: Museumspavillon/Galerie der Stadt Salzburg, Salzburg
 2013: Künstlerhaus Wien – Galerie, Wien
 2019: Aaartfoundation, Kirchberg/Kitzbühel

Gruppenausstellungen 
 1999: Kunstverein Horn – Sammlung Morgenbesser
 2000: Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain Nizza
 2003: Palais Liechtenstein – Collection Rupertinum, Feldkirch
 2003: Westwood Gallery, New York
 2003: Spotlight 02, Rupertinum – Museum der Moderne Salzburg
 2005: Fournos Centre for Digital Culture, Athen
 2005: Web Biennial 2005 by Istanbul Contemporary Art Museum
 2005: Salzburger Kunstverein
 2006: Künstlerhaus Wien
 2007: international print triennial – Krakow BIS 2007, Katowice
 2010: Austrian Cultural Forum, London
 2010: "Maravee Domus", San Daniele
 2011: Maison des Arts Malakoff, Paris
 2011: Schöne neue Welt. Museum der Moderne – Rupertinum, Salzburg
 2016: Nordart2016, Büdelsdorf
 2020: Stadtgalerie Salzburg

Galeriebroschüren 
 Helmut Grill. Pressungen. Art Trend Fine Arts, 1995.
 Helmut Grill. Writings. Art Trend Fine Arts, 2001.
 Helmut Grill. Works 1997-2000. Art Trend Fine Arts, 2000.
 Helmut Grill. Faces – Surfaces. Rudolf Budja Galerie – Artmosphere, 2003.
 Helmut Grill. Astarte. Beauty, War and Love. Rudolf Budja Galerie – Artmosphere, 2004.
 Helmut Grill. The refuge. Galerie Suppan Contemporary, 2010.
 Helmut Grill. 2019/1994. VESCON, 2019.

Weblinks 

 Hellmut Grill bei Artnet

 Website von Helmut Grill
 Künstlerportrait über Helmut Grill

Einzelnachweise 

Fotokünstler
Zeitgenössischer Künstler
Künstler (Wien)
Medienkünstler (Österreich)
Künstler (Salzburg)
Fotograf (Österreich)
Fotograf (21. Jahrhundert)
Fotograf (20. Jahrhundert)
Österreicher
Geboren 1965
Mann